Oldenhuis (borg), een voormalige borg bij Ten Post (Nederland)

Personen
 Fokko Tiemen Oldenhuis (1950), bijzonder hoogleraar Religie en Recht Rijksuniversiteit Groningen
 Jan Oldenhuis (1726-1762), schulte van Zweeloo, Dalen en Oosterhesselen. Zoon van Tijmen Oldenhuis
 Lucas Oldenhuis (1706-1765), schulte van Zweeloo, Dalen en Oosterhesselen en gedeputeerde van Drenthe. Broer van Tijmen Oldenhuis
 Tijmen Oldenhuis (ca. 1700-1734), schulte van Dalen en Oosterhesselen

 Lucas Oldenhuis Gratama (1815-1887), advocaat en rechter, lid Gedeputeerde Staten van Drenthe en lid van de Tweede kamer van de Staten-Generaal
 Lucas Oldenhuis Kymmell (1754-1825), administrateur van de vaart en de venen, lid Provinciale en Gedeputeerde Staten van Drenthe
 Lukas Oldenhuis Tonckens (1823-1888), burgemeester van Emmen